Jméno a příjmení James Duckworth (zkráceně „Jim“) nosí více osobností:

 James Duckworth (podnikatel) (1840–1915) – britský podnikatel a politik, poslanec parlamentu
 James Duckworth (tenista) (* 1992) – australský tenista
 Jim Duckworth (* 1939) – americký baseballista